Kölmel ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Kolbe.

Namensträger 
 Bernd Kölmel (* 1958), deutscher Politiker
 Friedrich Kölmel (1862–1926), deutscher Mathematiker
 Hans Wolfgang Kölmel (* 1944), deutscher Neurologe
 Michael Kölmel (* 1954), deutscher Unternehmer
 Philipp F. Kölmel (* 1973), deutscher Komponist
 Rainer Kölmel (* 1947), deutscher Unternehmer
 Renate Brie-Kölmel (1913–nach 1991), deutsche Lyrikerin
 Wilhelm Kölmel (* 1909), deutscher Historiker

Familienname
Deutscher Personenname